Manx steht für:

 Manx (Volk), Bewohner der Isle of Man in der irischen See
 Manx (Sprache), gälische Sprache der Insel Man
 Manx (Katze), schwanzlose Hauskatzenrasse
 Manx (EP), EP des Rappers Maeckes
 Manx Cars, britischer Automobilhersteller (1991–2000), siehe Ayrspeed-Manx
 Manx (Automarke), britische Automarke (seit 1999)
 Norton Manx, Rennmotorradmodell des britischen Herstellers Norton
 Manx Grand Prix, Motorradrennen auf der Isle of Man
 The Kingsbury Manx, US-amerikanische Indie-Folk-Band